Albanacto () é um rei lendário do ilha da Bretanha (atual Grã-Bretanha), cuja «história» foi contada por Godofredo de Monmouth em sua Historia Regum Britanniae (por volta de ). Seria contemporâneo do aedo grego Homero.

Biografia lendária 
Albanacto é o mais jovem filho do rei Bruto da Bretanha, o fundador do reino após a guerra de Troia, e de Innogen. Após a morte de seu pai, o reino da Bretanha foi dividido em três partes : Locrino recebe o centro da ilha o qual ele dá o nome de «Légria», Kamber recebe a «Câmbria» (atual País de Gales) e lhe dá seu nome, Albanacto, como ele, herda a região do norte, a que chama «Albânia» (Escócia).

Enquanto a paz reina nos três reinos, Humber, o rei dos Hunos, desembarca na ilha e ataca a Albânia. Albanacto tinha sido assassinado, Locrino se alia à Kamber e levanta um exército para confrontar os hunos. Humber foge, mas se afoga no rio que leva agora seu nome.

Fonte 
 Godofredo de Monmouth, Histoire des rois de Bretagne, traduzido e comentado por Laurence Mathey-Maille, Les Belles lettres, coll. « La Roue à livres », Paris, 2004,.

Ver também 

Mitologia celta
Britânia céltica